Mute puede referirse a:

MUTE (Informática): una red de intercambio de datos.
Mute (gastronomía): sopa de maíz,  en Colombia y Venezuela.
Mute Records: sello discográfico.
Mute Math: banda de rock alternativo.